Alali bezeichnet:
 Titularbistum Alalis, römisch-katholisches Titularbistum
 Pithecanthropus alali, hypothetischer Urmensch, siehe Java-Mensch
 al-Alali, Stadtteil der jordanischen Stadt Fuhays
 Ahmad Alali (* 1984), kuwaitischer Fußballschiedsrichter
 Saied Jafer Alali, curaçaoischer Radrennfahrer
 Alali Adamso, israelischer Politiker

siehe auch:
 al-Ali